Tre unità navali della Royal Navy britannica hanno portato il nome di HMS Thrush:
HMS Thrush (1806) – sloop-of-war da 18 cannoni, varato nel 1806 e naufragato nel 1815.
HMS Thrush (1856) – cannoniera della classe Clown, varata nel 1856 e demolita nel 1864.
HMS Thrush (1889) – cannoniera della classe Redbreast, varata nel 1889 e naufragata nel 1917.